Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1991 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1991. Tytuł zdobył Jan Osvald Pedersen.

Finał 
 Fredericia, 4 sierpnia 1991

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu 1991
 Wyniki finału IM Danii 1991

1991
1991 w sporcie żużlowym
1991 w Danii